The Shock Doctrine est le titre original du livre La Stratégie du choc de Naomi Klein paru en 2007.
 La même année, un court métrage réalisé par Alfonso Cuarón, Jonás Cuarón et Naomi Klein elle-même est produit sous le même titre, The Shock Doctrine.
 En 2009, Michael Winterbottom et Mat Whitecross réalisent un documentaire sur ce livre, sorti en France sous le titre La Stratégie du choc.